Осецкий — фамилия; имеет женскую форму Осецкая. Известные носители:

 
 Осецкий, Александр Косьмич (в монашестве Герман; 1828—1895) — епископ Русской православной церкви, епископ Кавказский и Екатеринодарский, духовный писатель.
 Осецкий, Карл фон (1889—1938) — радикальный немецкий пацифист, антифашист и лауреат Нобелевской премии мира 1935 года.

 Осецкая, Агнешка (1936—1997) — польская поэтесса, автор стихов к многочисленным песням.